Шаторовићи могу бити
 Шаторовићи (Брчко), насељено мето у дистрикту Брчко, БиХ
 Шаторовићи (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ